Cacospongia är ett släkte av svampdjur. Cacospongia ingår i familjen Thorectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Cacospongia